Die Moorilla International 2004 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Hobart. Es war als Turnier der Tier-V-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 9. bis 16. Januar 2004 statt.

Im Einzel gewann Amy Frazier gegen Shinobu Asagoe mit 6:3 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Shinobu Asagoe / Seiko Okamoto mit 2:6, 6:4 und 6:3 gegen Els Callens / Barbara Schett.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Moorilla International 2004 fand vom 9. bis 11. Januar 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Hobart
Hobart City